Морозко, або Зюзя — божество холоду, віхоли, криги у давніх слов'ян.

 «Морозко» — радянський чорно-білий короткометражний фільм-казка 1924 року.
 «Морозко» — радянський кольоровий фільм-казка 1964 року.

 Морозко Любов Георгіївна (* 1950) — український радянський комсомольський функціонер та чиновниця
 Морозко Євгеній Георгійович (* 1993) — український футболіст, лівий півзахисник.